Albany Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Albany Island (ö i Australien), Queensland,

Ecuador 

 Isla Albany, ö, Galápagos, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar